Orientalisme : courant artistique occidental inspiré par la découverte des arts orientaux ;
 Orientalisme prémoderne en France : courant culturel, scientifique, artistique et intellectuel occidental, allant des études orientales à l’orientalisme aux arts décoratifs, inspiré par l’interaction de la France prémoderne avec l’Orient ;
 Orientalisme : discipline scientifique ayant pour objet l'étude des langues et civilisations des pays d'Orient sur les plans historique, culturel, artistique, religieux et linguistique ;
 L'Orientalisme, livre d’Edward Said.